Васи́лий Щербако́в:* Щербаков, Василий Васильевич (1951—2010) — вертолётчик, Герой Советского Союза.
 Щербаков, Василий Карпович (1898—1938) — белорусский историк и педагог.
 Щербаков, Василий Кириллович (1912—1945) — командир сапёрного отделения, Герой Советского Союза.
 Щербаков, Василий Кузьмич (Дмитрий Сергеевич Щербатов; 1903—1981) — советский учёный, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Щербаков, Василий Самуилович (1921—2004) — танкист, Герой Советского Союза.
 Щербаков, Василий Фёдорович (род. 1969) — российский пианист, композитор и педагог.